Tabela końcowa First Division w sezonie 1988/1989.

M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; +/- = różnica bramek; Pkt = punkty

Legenda

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1988 w Wielkiej Brytanii
1989 w Wielkiej Brytanii